Novoselci puede referirse a: 
 Novoselci, una localidad de Croacia en el municipio de Sunja. 
 Novoselci, una localidad de Croacia en la ciudad de Pleternica. 
 Novoselci, una localidad de Bosnia y Herzegovina en el municipio de Kozarska Dubica.